Port Clinton (Ohio)
Port Clinton (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos